Een verkeersweg:
 N387 (Frankrijk)
 N387 (Nederland), zie Provinciale weg 387
 N387 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing